Остербек () — деревня в восточной части Нидерландов. Расположена в коммуне Ренкюм в провинции Гелдерланд, примерно в 5 километрах к западу от города Арнема.

Самая старая часть Остербека — Бенедендорп — на северном берегу Недер- Рейна. Единственная достопримечательность города — Реформатская церковь.

Остербек был отдельной коммуной до 1818 года, когда территория была разделена между Дурвертом и Ренкумом. В XIX веке здесь было построено несколько особняков, одним из которых был особняк Де Хемелс Берг (разрушен в 1944 году), а другой — Хартенштайн, сейчас музей авиации. К северу от застроенной площади находится военное кладбище Арнем-Остербек.

Именно в Остербеке в 1954 году произошла первая встреча членов Бильдербергской группы .

За Остербек велись ожесточённые бои в сентябре 1944 года (в рамках Битвы за Арнем), в результате чего деревня была сильно повреждена.

Население, по данным переписи 2008 года, составляет 11 138 человек.

Остербекская школа 
Остербекская школа считается родиной голландского импрессионизма, наряду с близлежащей деревней Вольфхезе. Историки искусства называют её «Северным Барбизоном».

Многие художники жили и работали в Остербеке: Жерар Билдерс, Павел Габриэль, Баренд Корнелис Куккук, Якоб Марис, Маттейс Марис, Виллем Марис, Антона Мауве, Хендрик Месдах, Виллем Рулофс, и Иохан Хендрик Вейсенбрух.

Транспорт 
В Остербеке есть железнодорожный вокзал , который был открыт 16 мая 1845 года. За станцией находится автобусная остановка по маршруту на пути в Арнем.

Известные люди 

 Эрик Кортон — певец, актер и телеведущий
 Альбертино Эссерс  — игрок в дартс
 Эсме Дентерс — певица
 Рональд Куман — футболист, действующий тренер Эвертона
 Ян Беелартс ван Блокланд — солдат, член голландского сопротивления
 Жет ван дер Мей — актриса

Примечания 

Населённые пункты Гелдерланда